Ed Carpenter Racing is een raceteam uit Indianapolis, Indiana, dat vanaf 2012 deelneemt aan de IndyCar Series. Het team werd opgericht door Derrick Walker, Tim Broyler, Bret Schmitt en autocoureur Ed Carpenter.

In 2015 voegden ECR en Sarah Fisher Hartman Racing zich samen, en nam het nieuwe team deel als CFH Racing. Vanaf 2016 is ECR weer als zelfstandig team actief.

Resultaten

Externe links 
Officiële website
Bret Schmitt op edcarpenterracing.com (gearchiveerd op 14 april 2012)

Indy Racing League team